Stacke steht für:

 Buhne, ein Bauwerk im Flussbau

Stacke ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Stacke (1924–1987), Gewerkschafter und Senatsmitglied
 Manuela Stacke (* 1970), deutsche Filmregisseurin